Чемпионат Испании по футболу 1949/1950 — 19-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 773 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Атлетико» — «Атлетик Бильбао»  — 6:6 (18-й тур, 29 января 1950 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Химнастик» — «Атлетико»  — 0:4 (19-й тур, 5 февраля 1950 года)
 «Химнастик» — «Сельта»  — 1:5 (21-й тур, 19 февраля 1950 года)
 «Эспаньол» — «Вальядолид»  — 0:4 (20-й тур, 12 февраля 1950 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Барселона» — «Химнастик»  — 10:1 (2-й тур, 11 сентября 1949 года)
 «Севилья» — «Химнастик»  — 9:0 (13-й тур, 4 декабря 1949 года)
 «Сельта» — «Химнастик»  — 10:1 (8-й тур, 23 октября 1949 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1950
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1949 году
Спорт в Испании в 1950 году